Holly Springs puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
Holly Springs (Georgia)
Holly Springs (Misisipi)
Holly Springs (Carolina del Norte)
Monte Holly Springs